Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1955 година e 6-и пореден. Започва на 16 януари 1955 г. и завършва на 11 септември. Съдържа в календара 7 старта.

През сезон 1995 двигателите започват да бъдат поставяни в задната част на колите, вместо както е дотогава – отпред.

Стартове

Класиране

Източници 

Категория:Световен шампионат на Формула 1 – Сезони

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони